El Campionat Professional de Galotxa va ser un torneig de galotxa entre pilotaires professionals patrocinats pels ajuntaments. Es va jugar entre els anys 1990 i 1993 esperonat per l'èxit de la participació de jugadors professionals en el Trofeu el Corte Inglés de 1989, però la minsa resposta dels aficionats (que volien veure els veïns del seu poble jugant) i la duplicació de despeses per als ajuntaments amb els equips aficionats i professionals, van fer que se suspenguera als pocs anys d'encetar-se. Entre d'altres, hi varen jugar Edi, Grau, Oltra, Pigat I, Sarasol I i Sarasol II.

Historial 

Competicions de galotxa